La Estación Calkiní será una estación de trenes que se ubicara en Calkiní.

Tren Maya 
Andrés Manuel López Obrador anunció en su campaña presidencial del 2018 el proyecto del Tren Maya. El 13 de agosto de 2018 anunció el trazo completo. El recorrido de la nueva ruta del  puso a la Estación Calkiní en la ruta que conectaría con San Francisco de Campeche, Campeche y Mérida, Yucatán 

La Estación Calkiní fungirá como un paradero que se localiza en el Tramo 3 del Tren Maya, en el estado de Campeche.

Referencias 

Calkiní
Proyecciones urbanas de México